Кванхидатли (ниж.-, ) — село в Ботлихском районе Дагестана, Россия.

Образует сельское поселение село Кванхидатли как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село находится на левом берегу реки Андийское Койсу в 4 км к востоку от села Ботлих.

Население 

Данное село является одним из двух (второе — Муни), где говорят на нижнеандийским языке.

История 
В 1947 году населённый пункт ликвидирован, а население переселено в село Конхидатли Веденского района. Восстановлен в 1958 году в связи с возвращением жителей. Однако часть жителей села не вернулась, а основала село Дзержинское в Хасавюртовском районе на месте бывшего кумыкского хутора Адиль-отар.

Хозяйство 
Традиционным промыслом Кванхидатли является добыча соли.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана